Copa de Honor steht für:

 Copa de Honor (Uruguay), Fußballwettbewerb
 Copa de Honor Cousenier, Fußballwettbewerb zwischen Klubs aus Argentinien und Uruguay
 Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires, Fußballwettbewerb in Argentinien 
 Copa de Honor, anderer Name des Campeonato de Honor, Vereinsfußballwettbewerb in Uruguay